Stephen Lushington ist der Name folgender Personen:

* Stephen Lushington, 1. Baronet (1744–1807), englischer Politiker
 Stephen Lushington (Jurist) (1782–1873), britischer Jurist, Richter und Politiker
 Stephen Rumbold Lushington (1776–1868), britischer Politiker